Delacău, comune della Moldavia nel distretto di Anenii Noi
Delacău, comune della Moldavia nel distretto di Grigoriopol in Transnistria